Лас Рејнас има више значења:

 Лас Рејнас (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Рејнас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Рејнас (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику